Квінтесенція () — багатозначний термін:

 Квінтесенція — у давньоримській філософії — п'ятий елемент, що його протиставляли чотирьом земним елементам: воді, вогню, землі, повітрю — як основний елемент небесних тіл; за середньовіччя — найтонший елемент, що ніби становив сутність речей
 Квінтесенція (хімія) — згущений або найчистіший екстракт якоїсь речовини
 Квінтесенція (філософія) — у переносному значенні — основа, сутність чого-небудь, найсуттєвіше, найголовніше
 Квінтесенція (космологія) — гіпотетична форма темної енергії, висувається як постулат для пояснення прискорення розширення Всесвіту

Див. також 
 Есенція

Посилання